Ženská čtyřhra J&T Banka Prague Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže pražského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-český pár Margarita Gasparjanová a Andrea Hlaváčková, jehož členky se rozhodly turnaje nezúčastnit. Hlaváčková nastoupila do paralelně hraného Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem v Rabatu.

Vítězem se stal druhý nasazený německo-český pár Anna-Lena Grönefeldová a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal české turnajové jedničky Lucii Hradeckou s Kateřinou Siniakovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly  čtvrtou společnou trofej. Grönefeldová vybojovala patnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Peschkevou to bylo dvacáté osmé takové turnajové vítězství.

Peschkeová se na pražském turnaji WTA Tour představila poprvé po 19 letech. Na štvanickém Prague Open 1998 podlehla spolu s Michaelou Paštikovou ve svém debutovém deblovém finále kariéry.

Nasazení párů 
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (finále) 
  'Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Raquel Atawová /  Renata Voráčová (semifinále)  
  Asia Muhammadová /  Alicja Rosolská (semifinále)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2017
WTA Tour 2017